Juliano Mineiro (nacido el 14 de febrero de 1986) es un futbolista brasileño que se desempeña como centrocampista.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Fluminense Football Club
Futbolistas del Esporte Clube Juventude
Futbolistas del Clube Náutico Capibaribe
Futbolistas del Clube Desportivo Nacional
Futbolistas del Esporte Clube Bahia
Futbolistas del Clube Atlético Metropolitano
Futbolistas del Paraná Clube
Futbolistas del Chonburi Football Club
Futbolistas del Kashiwa Reysol
Futbolistas del Selangor FA
Futbolistas del Kazma SC
Futbolistas de Río de Janeiro